Парме́нов — русская фамилия, производная от имени Пармен. Распространённый вариант — Пармёнов.

Известные носители 
 Парменов, А. — русский художник, автор портрета А. В. Соловово (1843, Московский музей-усадьба Останкино).
 Парменов, Александр Георгиевич (род. 1950) — российский православный публицист, член Союза писателей, ответственный редактор интернет-портала «Православие.Ru».
 Парменов, Владимир Дмитриевич (1922—1984) — председатель горсовета (горисполкома) г. Вологда в 1967—1984 гг.
 Парменов, Георгин Семёнович (1926—2013) — инженер-полковник, участник Парада Победы 24 июня 1945 г.; исполнил главную роль в фильме «За веру и отечество».
 Парменов, Дмитрий Михайлович (род. 1971) — российский режиссёр и сценарист телесериалов.
 Парменов, Кирилл Александрович (род. 1978) — российский тележурналист, радиоведущий, актёр, комментатор телеканала «ТВ Центр», лауреат премии «Москва Media».

Литературные герои 
 Парменов Иван (Ванька Парменов) — крестьянин, персонаж романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

См. также 
 Пармен (значения)